Borsch – piatto ucraino
 Anton Börsch – geodeta tedesco
 Karl Borsch – vescovo cattolico tedesco
 Mark Borsch – arbitro calcistico tedesco
 Rebekka Borsch – giornalista, scrittrice e politica norvegese
 Stefan Borsch – cantautore e musicista svedese
 Thomas Borsch – botanico tedesco